Дсех () — село в Лорийской области на севере Армении. Рядом проходит трасса Ереван — Тбилиси, железная дорога Гюмри — Тбилиси и протекает река Дебед.

Выдающиеся уроженцы 
Ованес Тадевосович Туманян () — армянский поэт и писатель, общественный деятель.

История 
Село является большим культурным центром. В селе можно увидеть много памятников культуры, церквей, хачкаров и др.

Примечания